Dřínov est un topoyme qui peut désigner :

Dřínov, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Dřínov, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 Dřínov, une commune du district de Mělník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie